Ущерб — деревня в Томском районе Томской области России.
Входит в состав Октябрьского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на юго-востоке региона, в лесной местности. Есть пруд

История 
В соответствии с Законом Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ деревня вошла в состав образованного Октябрьского сельского поселения.

Население

Известные уроженцы, жители 
Мари́я Алекса́ндровна Макие́нко (1918—1979) — доктор медицинских наук, профессор.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Водозабор — из колодца.

Ближайшие социальные объекты находятся в селе Октябрьское, административном центре поселения.

Транспорт 
Грунтовые дороги.

К северо-западу, примерно в 600 метрах по прямой от окраины деревни, находится станция Ольговка.

Примечания 

Населённые пункты Томского района